Термін Орієнтальні (Східні) церкви може означати:
 Орієнтальні православні церкви
 Орієнтальні католицькі церкви
У найширшому розумінні назва церков виникла в районі стародавнього Сходу.